Szuh Erika (Celldömölk, 1990. február 21. –) válogatott magyar labdarúgó, középpályás. A német 1. FC Lübars labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2002-ben a Viktória FC csapatában kezdte a labdarúgást. 2006-ban mutatkozott be az élvonalban. A szombathelyi csapattal bajnok lett a 2008–09-es idényben. Kétszeres magyar kupa győztes. 2010-ben a német Lokomotive Leipzighez szerződött csapattársával, Tóth Gabriellával együtt. 2013 nyarán ismét Tóth Gabriellával az 1. FC Lübars együtteséhez igazolt.

A válogatottban
2009 óta 62 alkalommal szerepelt a válogatottban és hat gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2008–09
 2.: 2006–07, 2007–08, 2009–10
 3.: 2005–06
 Magyar kupa
 győztes: 2008, 2009

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 
 www.dffls.info
 Wechselübersicht der 2. Liga-Nord zur Saison 2013/ 2014  

1990-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Viktória FC labdarúgói
Az 1. FC Lübars női labdarúgói
Celldömölkiek